Бра́удер () — английская фамилия. Известные носители:

 Браудер, Бен (род. 1962) — американский актёр.
  (род. 1934) — американский математик, сын Эрла Браудера; в 1989—91 годах — президент Американского математического общества.
 Браудер, Уильям (род. 1964) — американский финансист, инвестор, сын Феликса Браудера.
 Браудер, Феликс (1927—2016) — американский математик, сын Эрла Браудера.
  (род. 1931) — американский математик, сын Эрла Браудера.
 Браудер, Эрл (1891—1973) — американский политик, коммунист; в 1930—1945 годах — генеральный секретарь КП США.